Чантал Андере () мексичка је глумица и певачица.

Дискографија:

Филмографија

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Мексичке глумице
Биографије живих особа